Friedrich Adolf sind die Vornamen folgender Adliger:
 Friedrich Adolf (Lippe) (1667–1718), Graf von Lippe-Detmold (1697–1718)
 Friedrich Adolf Prinz von Waldeck-Pyrmont, siehe Friedrich (Waldeck-Pyrmont) (1865–1946), letzter Herrscher des Fürstentums Waldeck-Pyrmont (1893–1918)

Siehe auch:
 Adolf Friedrich